

Lokalizacje

Niemcy 
 Karlstadt – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Karlstadt – dawna nazwa dzielnicy Carlstadt w Düsseldorfie

Osoby 
 Liesl Karlstadt – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Carlstadt
 Karstadt